Kennedy kan som auktorsförkortning betyda:

 Clarence Hamilton Kennedy
 George Clayton Kennedy
 George Golding Kennedy
 Patrick Beveridge Kennedy
 Robert S. Kennedy
 W. James Kennedy

Robotskapade auktorsförkortningar